A  UNIFASC é uma instituição de ensino superior localizada na cidade de Itumbiara, no interior do estado de Goiás. Ela possui atualmente dez cursos de graduação, sendo: quatro bacharelados na área de administração, ciências contábeis, direito e enfermagem; uma licenciatura na área de pedagogia; cinco cursos de tecnologia em radiologia médica, gestão financeira, logística, gestão ambiental e estética e cosmética.

Sua missão, assinada pela diretora, constitui em:

"Divulgar por intermédio do ensino, com excelência pedagógica, os conhecimentos científicos, técnicos e culturais de forma a promover e desenvolver o espírito crítico, científico e reflexivo, despertar desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional dos acadêmicos e dos docentes."

Ligações externas
Site oficial

Instituições de ensino superior de Goiás
Educação em Itumbiara